Fred De Bruyne – ciclista su strada belga
 Gustave De Bruyne – atleta belga
 Kevin De Bruyne – calciatore belga
 Pierre De Bruyne – ciclista belga

Pagine correlate 
De Bruyn